Karl Lindberg i olika varianter kan avse någon av följande personer:
Karl Lindberg (skidåkare)
Carl Lindberg (politiker) (1891–1969)
Carl Lindberg (sångarevangelist) (1913–1961)